

Наиле — турецкое женское имя.

Персоналии 
 Наиле-султан (1856—1882) — дочь османского султана Абдул-Меджида I от его жены Шаесте Ханым-эфенди.
 Наиле-султан (1884—1957) — дочь османского султана Абдул-Хамида II от его жены Дильпесенд Кадын-эфенди.

Примечания 

Турецкие имена